Dit artikel gaat over de kwalificatie voor de FIVB World League 2012.

Eerste Ronde

Eerste Wedstrijd

Canada plaatst zich voor de tweede ronde

Tweede wedstrijd

China plaatst zich voor de tweede ronde

Tweede Ronde

Eerste wedstrijd

 Portugal plaatst zich voor de FIVB World League 2012

Tweede wedstrijd

Canada plaatst zich voor de FIVB World League 2012

Externe links

Officiële website 

Volleybal in 2012